UFC 144: Edgar vs. Henderson — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое прошло 26 февраля 2012 года на Saitama Super Arena в японском городе Сайтама. Главным поединком дня стал бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе, в котором американец Фрэнки Эдгар бился со своим соотечественником Бенсоном Хендерсоном. Победу единогласным решением судей одержал 28-летний Хендерсон. С Таканори Гоми должен был драться австралиец Джордж Сотиропулос, однако он получил травму и его заменил Эйдзи Мицуока, а получившего травму американца Леонарда Гарсию в бою с Чжаном Тецюанем заменил дебютант Иссэй Тамура. На взвешивании Куинтон Джексон оказался на 6 фунтов (около 2,7 кг) тяжелее верхнего предела для полутяжёлой весовой категории, поэтому его бой с Райаном Бадером был переквалифицирован в бой в промежуточном весе, а Джексон был оштрафован на 20 процентов своего гонорара.

Лучшим боем дня был признан бой между Эдгаром и Хендерсоном, лучший нокаут провёл Энтони Петтис, а лучший болевой приём — Вон Ли. Все четыре спортсмена получили премию в 65 тысяч долларов.

Бои

Примечания

Ссылки 
 Результаты боёв на сайте UFC

Номерные турниры UFC